Lambert kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank R. Lambert
 Aylmer Bourke Lambert
 J. G. Lambert

Robotskapade auktorsförkortningar